Vasto ima više značenja:
 Vasto
 Vasto (Mantova)